La route nationale 167 (en norvégien : Fylkesvei 167 - Fv167) est une route nationale norvégienne reliant Asker à Røyken.

Route en Norvège